bok – rodzaj broni
 Bok – planetoida z pasa głównego
 Bok – krater na Marsie
 Bok – miasto w Papui-Nowej Gwinei
 BOK – biuro obsługi klienta
 B.O.K – bydgoska grupa hip-hopowa

 Nazwisko
 Józef Bok – duchowny katolicki
 Jan Bok – dolnołużycki poeta, polityk i pedagog
 Bart Bok – holenderski astrofizyk
 An Se-bok – północnokoreański piłkarz